Morning Sun peut faire référence à :

Toponymes 
 Morning Sun, une ville du comté de Louisa, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Preble dans l'Ohio.

Autres 
 , première piste de l'album Reality Killed the Video Star de Robbie Williams.
 Morning Sun, un film documentaire non commercial sur la Révolution culturelle chinoise.
 , le titre d'un album de Barbara Mandrell.
 , le titre d'un album du groupe .

Homonymie de toponyme